

Inari se poate referi la:

 Inari Ōkami, un spirit Shinto
 Muntele Inari din Japonia, sit din Fushimi Inari-taisha

 Inari Sami (popor), poporul Sami din Finlanda
 Inari Sami (limbă), limba vorbită de Inari Sami
 Inari-zushi, un tip de sushi
 Inari, un album al actorul și muzicianului finlandez Vesa-Matti Loiri

Locuri
 Inari, Finlanda, o comună din Finlanda
 Inari (sat), un sat din comuna omonimă din Finlanda
 Lacul Inari, Finlanda
 Stația Inari, o stație de cale ferată din Fushimi-ku, Kyoto, Japonia

Persoane
 Inari Karsh (n. 1953), profesor de la King's College London
 Inari Vachs (n. 1974), actriță prono americană

Vezi și
HINARI
Hinari
Inaria